Cadiretes ist der Name

 des Gebirges Massís de Cadiretes, siehe Massís de l’Ardenya
 des höchsten Berges dieses Gebirges, siehe Puig de les Cadiretes